Elke Geurts (1973), een Nederlands schrijfster
Frederic Geurts (1965), een Vlaams beeldend kunstenaar
Henk Geurts (1928-2009), een Nederlands politicus
Janry, pseud. voor Jean-Richard Geurts (1957), een Belgisch stripauteur
Jeroen Geurts (1978), een Nederlands hersenonderzoeker
Johnny Geurts (1967), een Belgisch diskjockey en radiopresentator
Zimra Geurts (1991), een Nederlands fotomodel

Sportlieden:
Anton Geurts (1932), een Nederlands kanovaarder
Carla Geurts (1971), een Nederlands zwemster
Joop Geurts (1923-2009), een Nederlands honkballer
Laura Geurts (1990), een Nederlands voetbalster
Loes Geurts (1986), een Nederlands voetbalster
Rob Geurts (1959), een Nederlands bobsleeër
Thijs Geurts (1989), een Nederlands voetballer
Willy Geurts (1954), een Belgisch voetballer

Cornelis Geurtz (1902-2012), ooit de oudste ingezetene van Nederland

Zie ook 
Molen van Geurts, een rosmolen in Blerick, gebouwd door Mathijs Geurts